

Detta är en alfabetisk lista över spel till den bärbara spelkonsolen Game Boy av Nintendo.

Det här är en lista över 1049-spel som släpptes för Game Boy-handhållna spelkonsolen, med undantag för alla avbrutna och olicensierade spel. Från och med 6 juni 2011 är utvalda Game Boy och Game Boy Color-spel tillgängliga på Virtual Console-tjänsten på Nintendo 3DS Nintendo eShop.

 
Game Boy